Конёк-Горбуно́к — сказочный персонаж.
 «Конёк-Горбунок» — литературная сказка в стихах Петра Ершова (1834).

 В театре и музыке
 «Конёк-Горбунок, или Царь-девица» — балет Цезаря Пуни по либретто и в постановке Артура Сен-Леона (петербургский Большой театр, 1864).
 «Конёк-Горбунок» — балет Антуна Добронича (1925).
 «Конёк-Горбунок» — опера Ильи Виленского (1935).
 «Конёк-Горбунок» — балет Родиона Щедрина по сценарию Василия Вайнонена и Павла Маляревского (Большой театр, 1960).
 «Конёк-Горбунок» — песня группы «ДДТ» из альбома «Прозрачный» (2014).
 «Конёк-Горбунок» — студийный альбом группы «Рок-Синдром» (2016).

 В кино
 «Конёк-Горбунок» — фильм-сказка Александра Роу (1941).
 «Конёк-Горбунок» — мультфильм Ивана Иванова-Вано (1947, 1975).
 «Сказка о Коньке-Горбунке» — фильм-балет Зои Тулубьевой и Александра Радунского (1961).
 «Конёк-Горбунок» — музыкальный телеспектакль Бориса Гершта (Ленинградское телевидение, 1986).
 «Конёк-Горбунок» — фэнтезийный фильм Олега Погодина (Россия, 2021).

 Техника
 «Конёк-Горбунок» — советский игровой автомат на базе платформы ТИА-МЦ-1.
 «Конёк-Горбунок» — советский мотороллер, не получивший серийного выпуска.
 У-8 «Конёк-Горбунок» — первый советский серийный самолёт, созданный в 1923 году и просуществовавший до 1935. Всего построено более 30 машин.
 «Конёк-Горбунок» — прозвище советского автомобиля «Москвич-400».